Флаг Лу́хского муниципального района Ивановской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Лухского района представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее жёлтое изображение приставной лестницы и вдоль древка — голубую полосу, составляющую 1/4 ширины полотнища, с изображением жёлтой звезды между двумя белыми остриями электродов. Лестница расположена по нисходящей от свободного края диагонали красной части полотнища».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба района, который языком символов и аллегорий отражает богатую историю Лухской земли.

С жизнью района связано имя великого русского изобретателя Николая Николаевича Бенардоса. В 12 километрах от Луха находилось его имение «Привольное», в котором учёный воплотил в жизнь многие из своих идей. Изображение звезды и двух электродов указывает на одно из важнейших изобретений Н. Н. Бенардоса — электродуговую сварку металлов, получившую распространение по всему миру.

Район является достойным окружением старинного города Лух, о чём говорит использование фигуры исторического герба города Луха Костромского наместничества — лестницы. В геральдике лестница — символ развития, устремления в будущее, прогресса.

Жёлтый цвет (золото) — символ власти, величия, прочности, силы, великодушия.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, благородства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет в геральдике означает право, мужество, любовь, красоту и праздник.

Голубой цвет — символ безупречности, возвышенных устремлений, добродетели.

Примечания